

Нокс-Сіті — місто, штат Міссурі
 Нокс-Сіті — місто, штат Техас